La Serie B 1959-1960 è stata la 28ª edizione del secondo livello del campionato italiano di calcio a girone unico, disputata tra il 20 settembre 1959 e il 19 giugno 1960 e conclusa con la vittoria del , al suo primo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Giuseppe Virgili (Torino) con 21 reti.

Stagione

Avvenimenti 
L'aumento del numero di promozioni e retrocessioni voluto dal Commissario straordinario uscente della FIGC, Bruno Zauli, vivacizzò il torneo cadetto. La lotta per l'approdo in Serie A si restrinse però presto a quattro squadre. Alla sua prima apparizione fra i cadetti, pur non dominando il  vinse il campionato, grazie al sorpasso in extremis su un  che colse comunque il più importante alloro nella sua storia. A contendersi l'ultimo posto utile per la A rimasero  e : prevalsero gli etnei, che rischiarono però di compromettere il proprio campionato con la sconfitta patita a Brescia all'ultimo turno; i rivali giuliani, però, non andarono oltre il pareggio sul campo del  e fallirono l'aggancio. Sette squadre si ritrovarono, all'ultima giornata, a combattere per i cinque posti rimasti in Serie B; già retrocesso il , cadde il , mentre  e  riuscirono a raggiungere con il  gli spareggi, che sancirono il ritorno in Serie C dei pugliesi.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie A 1960-1961.
      Retrocesso in Serie C 1960-1961.
 Retrocessione diretta.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Era in vigore il pari merito ed in caso di parità venivano effettuati i necessari spareggi.
Note:
Taranto retrocesso in Serie C dopo gli spareggi con le ex aequo Simmenthal-Monza e Venezia.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggi salvezza

Classifica 

Legenda:
      Retrocesso in Serie C 1960-1961.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Individuali

Classifica marcatori

Note 

Calcio nel 1959
Calcio nel 1960
1959